La Toba puede referirse a:
 La Toba, despoblado español en la provincia de Cantabria (Cantabria).
 La Toba, municipio español de la provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha).
 La Toba, antiguo nombre de la localidad mexicana de Ciudad Insurgentes (estado de Baja California Sur);
 La Toba, pedanía en el municipio de Santiago de la Espada-Pontones.Formación única e insólita de salto de agua en travertinos. Sierra del Segura-Jaén;